Santandreu ist der Familienname folgender Personen:

 Jaume Santandreu Sureda (* 1938), katalanischer Schriftsteller, Priester und Politiker
 Marta Santandreu (* 1987), spanische Schauspielerin